Бальцарек — фамилия. Известные носители:

 Бальцарек, Виктор (1915—1998) — польский шахматист, чемпион Польши по шахматам (1950).
 Бальцарек, Алеш (1840—1862) — чешский поэт.